Vabre (Avairon), municipi al sud de l'Avairon entre Ròcafòrt i Silvanés
 Vabre (Tarn), municipi del departament del Tarn (regió d'Occitània, França) 
 Vabre e Tisac, municipi al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània
 Abadia de Vabre, establiment religiós fundat el 861 
 Cantó de Vabre, cantó al districte de Castres (departament del Tarn, regió d'Occitània, França)